La Prairie o Laprairie pueden hacer referencia a:

 La Prairie (antiguamente llamada Laprairie), ciudad de la provincia de Quebec, Canadá.
 La Prairie, villa del condado de Adams (Illinois), Estados Unidos.
 La Prairie, ciudad del condado de Itasca (Minnesota), Estados Unidos.
 La Prairie, pueblo del condado de Rock (Wisconsin), Estados Unidos.